Suonen steht für:

 Suone, Bewässerungskanal im Kanton Wallis, Schweiz
 Suonen-Brauerei, eine Bierbrauerei in Ausserberg, im Kanton Wallis, Schweiz
 Suionen, ein im 1. Jahrhundert erwähntes, nordgermanisches bzw. nordeurasisches Volk